Весоловский:

 Весоловский, Бронислав Эузебиуш (1870—1919) — деятель польского и русского рабочего и революционного движения.
 Весоловский, Станислав Адольфович (1870—1943) — польский общественный и политический деятель.
 Весоловский, Юзеф (1948—2015) — архиепископ Католической церкви, дипломат.

См. также 
 Веселовский